

Cinema
 Celia – film del 1949 della Hammer Film Productions diretto da Francis Searle
 Celia – film del 1989 diretto da Ann Turner
 Celia – film del 1992 diretto da José Luis Borau
 Celia Mae – personaggio del film d'animazione Monsters & Co.
 Celia – cortometraggio del 2012 diretto da Rodrigo García

Geografia
 La Celia – comune della Colombia nel Dipartimento di Risaralda
 Celia peuceta – città peuceta, situata presso l'odierna Ceglie del Campo, quartiere del comune di Bari

Musica
 Celia – cantante rumena

Onomastica
 Celia – nome proprio di persona italiano femminile

Altri progetti